Zakynthos peut désigner : 
En général, l'île de Zante en Grèce
Le Zakynthos (cheval), une race de chevaux originaire de cette île
Le Zakynthos (race ovine), une race d'ovins originaire de cette île